Національна ліга В 1997—1998 — 51-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став Лангнау.

Регламент 
Згідно регламенту у лізі виступало 11 клубів. Турнір проходив у два етапи: на першому команди провели між собою по чотири гри. На другому найкраща вісімка у плей-оф виявила чемпіона Ліги. Найгірша трійка у втішному раунді виявила невдаху що вибув до першої Ліги.

Перший етап

Плей-оф

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1998    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1997 у швейцарському спорті
1998 у швейцарському спорті